Transport express régional
 Tren Español Rápido - een Spaanse luxetrein over langere afstand
 Tertiary Entrance Rank
 Total expense ratio

Zie ook
 Ter (doorverwijspagina)